Чемпионат мира по трековым велогонкам 1924 года прошёл с 3 по 10 августа в Париже (Франция).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1924
Август 1924 года
Международные спортивные соревнования в Париже
1924 год во Франции
Международные соревнования по велоспорту во Франции
Велогонки
Спорт во Франции в 1924 году
Чемпионаты мира во Франции